РД-0146 — серия безгазогенераторных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), разработанных Конструкторским бюро химавтоматики (КБХА) в Воронеже. Предназначены для использования в составе верхних ступеней и разгонных блоков РН, в том числе РН Ангара.

Конструкция 
Первый в России ЖРД построенный по безгазогенераторной схеме, обеспечивающей высокую надежность, особенно при многократных включениях.

Двигатель впервые в мире выполнен по независимой двухвальной схеме подачи компонентов топлива с последовательной подачей газа на турбины, что позволило продемонстрировать работоспособность системы подачи с оптимальными характеристиками агрегатов.

Для привода турбонасосных агрегатов вместо обычного высокотемпературного генераторного газа (до 800 °С) применяется закипевшее горючее. Жидкий водород проходит через рубашку охлаждения камеры сгорания, газифицируется, нагреваясь до 30—150 °C, проходит через турбины насосных агрегатов, после чего попадает в камеру сгорания.

Разработанный для РД-0146 турбонасос горючего является самым скоростным в мире среди серийных ЖРД при рабочей частоте вращения ротора до . Лишь на одном двигателе это значение было превзойдено: ротор малогабаритного гексанового турбонасоса ядерного РД-0410, также разработанного КБХА, но не пошедшего в серию, вращался с частотой до .

Низкооборотные преднасосы, входящие в состав двигателя, обеспечивают работоспособность двигателя при низких баковых давлениях компонентов.

В конструкции двигателя применены: электроплазменное зажигание, оребрение огневой стенки камеры, шаровые пуско-отсечные клапаны, современные титановые и алюминиевые сплавы, нагруженные узлы турбонасосных агрегатов выполнены из титана по гранульной технологии.

Нижнее сопло камеры выполнено радиационно охлаждаемым из углерод-углеродного композитного материала.

Варианты

РД-0146Д 
На базе двигателя РД-0146 разрабатывается кислородно-водородный ЖРД РД-0146Д тягой 7,5 тс (главный конструктор Лобов С. Д., ведущий конструктор Космачев Ю. П.). Двигатель предназначен для использования в составе кислородно-водородного разгонного блока (РБ) тяжёлого класса РН «Ангара», а также может найти применение на верхних ступенях перспективных РН. РД-0146Д обладает возможностью многократного включения в ходе полёта. Особенностью двигателя РД-0146Д является исполнение выходной части сверхзвукового сопла в виде сдвижного насадка радиационного охлаждения из углерод-углеродного композиционного материала.

РД0146Д-1 
С 2018 года КБХА занимается разработкой модифицированного двигателя РД0146Д-1 тягой 9 тс для РН Ангара.

Предыстория 
До РД-0146 в СССР и России ЖРД подобной схемы не разрабатывались. Конструкторское бюро химического машиностроения (КБХМ) в начале работ по двигателю 11Д56 по проекту Н-1/Л-3 рассматривало безгазогенераторную схему, но отказалось от неё по ряду причин. КБХА приступило к работе с водородом сразу на 200-тонном РД-0120 для ракеты-носителя (РН) «Энергия», на котором при такой схеме было крайне сложно реализовать высокие удельные характеристики (прежде всего, высокое давление в камере, расчётную тягу и удельный импульс на земле, а также габариты и массу).

Предшественником первого отечественного безгазогенераторного кислородно-водородного двигателя можно считать ЖРД РО-95. В 1988 году КБХА получило от РКК «Энергия» техническое задание на создание этого двигателя для разгонных блоков РН «Буран-Т» и «Вулкан», но работы ограничились только эскизным проектированием.

Разработка 
В 1997 году КБХА по техническому заданию ГКНПЦ им. М. В. Хруничева начата разработка кислородно-водородного двигателя РД-0146 тягой 10 тс с высотным соплом. Разработку финансировала и американская компания Pratt & Whitney, оплатившая создание макета РД-0146, представленного на Ле Бурже 2001, а также изготовление стендового образца для огневых испытаний и показа потенциальным покупателям в США. Помимо этого компания Pratt & Whitney заключила контракт с КБХА на продажу двигателей по всему миру за исключением стран СНГ. C 2004 года планировалось начать продажу РД-0146.

10 октября 2009 года была завершена разработка турбонасосного агрегата для РД-0146.

В настоящее время:
 дорабатывается модификация двигателя с использованием в связке из четырёх двигателей для второй ступени ракет-носителей среднего класса повышенной грузоподъёмности, которые будут запускаться с космодрома «Восточный»;
 разрабатывается ЖРД РД-0146Д для разгонного блока КВТК третьей версии ракеты-носителя «Ангара-А5»;
 отработка модификации РД-0146ДМ с использованием сжиженного природного газа в качестве топлива.

Испытания 
При работе над РД-0146 была изменена методика испытаний. По ранее принятой отечественной методике испытаний ЖРД замкнутой схемы ставился на стенд в собранном виде. В случае каких-либо конструктивных недоработок во время испытаний весь двигатель выходил из строя. После этого необходимо было производить его переборку, дефектацию и вносить изменения в конструкцию.

Новая методика заключается в разделении двигателя на три части: экспериментальные установки систем жидкого кислорода, экспериментальные установки систем жидкого водорода и камеры с запальниками. И только после отработки этих систем по отдельности двигатель начинают испытывать в собранном виде. Так при испытании системы подачи жидкого кислорода был обнаружен и исправлен конструкторско-технологический дефект.

На следующем этапе испытывалась камера сгорания. Испытания проходили при нагрузках 60—70 % от номинальной. Во время испытаний была отработана система поджига компонентов топлива в разных агрегатных состояниях.

Последней испытывалась установка с жидким водородом. Для его получения КБХА специально построило завод мощностью , который стал вторым в России.

9 октября 2001 года прошли первые огневые испытания РД-0146. При первом пуске двигатель проработал всего 8,5 секунд при режиме, соответствующем 50 % штатного.

К 2011 году проведено 30 огневых испытаний на 4 образцах двигателя с суммарной наработкой в 1680 секунд. Испытания показали отклонения от математической модели на 2—4 %. Отказов и аварий при испытаниях не было.

23 августа 2012 года успешно прошли первые огневые испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д.

30 ноября 2012 года успешно прошли первые огневые испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д с лазерной системой зажигания совместной разработки КБХА и Исследовательского центра имени М. В. Келдыша, разрабатываемой в рамках опытно-конструкторской работы «Двина-КВТК».

28 октября 2013 года успешно проведена первая серия огневых испытаний этапа доводочных испытаний двигателя РД-0146Д.

20 ноября 2013 года успешно проведены огневые испытания двигателя РД-0146Д в высотных условиях — впервые реализован запуск в штатных условиях вакуума и обеспечено безотрывное истечение в сопле за счет использования газодинамической трубы.

Проведено более 100 испытаний с суммарной наработкой свыше 5000 секунд. В рамках создания ЖРД семейства РД-0146 были проведены огневые испытания:
 двигателя РД-0146 с лазерным поджигом компонентов топлива;
 двигателя РД-0146Д в штатных условиях вакуума;
 двигателя РД-0146ДМ на топливе жидкий кислород — сжиженный природный газ.
29 декабря 2021 года Роскосмос сообщил о успешном испытании двигателя РД0146Д-1, в ходе которого включение, работа на заданных режимах и останов двигателя прошли в полном соответствии с заложенной программой.

См. также 
 RL-10
 
 AVUM

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

 

Ракетные двигатели
Ракетные двигатели России
Ангара (семейство ракет-носителей)